Хал

 Хал — в суфизме: чувства радости и тоски, покоя и стеснения, которые входят в сердца духовных «путников» (саликов).
 Хал — полнометражный анимационный фильм, адаптация манги выпущенная студиями Studio Wit и Production I.G совместно в 2013 году.
 Хал — покинутое село в Ахтынском районе Дагестана.